Боровлянское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Курганская область 
 Боровлянское сельское поселение — входит в Белозерский район
 Боровлянское сельское поселение — входит в Притобольный район

Тюменская область 
 Боровлянское сельское поселение — входит в Голышмановский район